Rossijaturneringen 1984 spelades i Kemerovo under perioden 3-7 februari 1984 och vanns av Sovjetunionen.

Tabell

Källor

 Norges herrlandskamper i bandy
 Sverige-Sovjet i bandy

1984 i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1983/1984
1984
Sport i Kemerovo